O Campeonato Catarinense de Futebol de 1931 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Lauro Müller Futebol Clube.

Campeonato Catarinense de Futebol
1931 em Santa Catarina